Concilio di Pisa del 1135
Concilio di Pisa del 1409
Concilio di Pisa del 1511